Чемпионат мира по спортивному ориентированию 2013 года ( — 30-й чемпионат мира, который проходил с 6 по 14 июля 2013 года в городе Вуокатти, Финляндия.Медали разыгрались в четырех дисциплинах (спринт, лонг (длинная дистанция), миддл (средняя дистанция), эстафета).

Программа соревнований

Районы соревнований

Длинная дистанция квалификация и финал (Кумпула) 
Квалификация на длинные дистанции проводится на местности, которая состоит из хвойных лесов, в основном сосен разного возраста. Также существует несколько болот и небольших озер.Проходимость варьируется от очень хорошей в старовозрастных лесах до умеренной в молодых лесах. Видимость хорошая, но в молодых лесах ограничена. Существует сеть тропинок и лесных дорог. Максимальная разница в высоте 40 метров.

Спринт квалификация (Катинкульта) 
Местность в основном парковая, с небольшим участком леса. В парковой зоне много зданий, других застроенных объектов и посаженной растительности. Лес сосновый с очень хорошей видимостью
и работоспособность. Вся территория имеет густую сеть дорог и тропинок.

Спринт финал (Соткамо) 
Арена финала спринта - бейсбольный стадион Соткамо. Местность в финале спринта в основном городская, в том числе лесопарковая зона с твердым грунтом и множеством дорожек. Городская
площадь почти плоская. Работоспособность и видимость очень хорошие.

Средняя дистанция квалификация (Колёла) 
Перепад высот 110 метров. Верхние части холмов каменистые и детализированные. Растительность варьируется от старого елового леса до молодого елового и соснового леса. Видимость в старом
лесу хорошая, но в молодом лесу ограниченная. На некоторых частях склонов имеется подлесок черники. Местность содержит элементы более мелких болот. Дорожная сеть развита слабо.

Средняя дистанция финал и эстафета (Коулуринне) 
Перепад высот 120 метров. Верхние части холмов каменистые и детализированные. Растительность - это в основном старый еловый лес, в верховьях также есть сосновый лес. Видимость в старом
лесу хорошая, но в молодом лесу ограниченная. Почва на склонах отчасти мягкая. В лесу есть поваленные деревья. Местность содержит элементы болот. На местности есть сеть дорожек.

Параметры дистанций

Длинная дистанция квалификация

Спринт квалификация

Спринт финал

Длинная дистанция финал

Средняя дистанция квалификация

Средняя дистанция финал

Эстафета

Ссылки 
https://www.woc2013.fi

Чемпионаты мира по спортивному ориентированию
2013 год в спортивном ориентировании бегом
Соревнования по спортивному ориентированию в Финляндии